Palva kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palva (ö, lat 60,42, long 22,07), Egentliga Finland, Åbo, 
 Palva (ö, lat 60,47, long 21,65), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar